Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2021 – 86. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 7 a 17 grudnia 2021 roku w Taszkencie.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2021
2021 w sporcie
2021 w Azji
Turkmenistan w XXI wieku